Morino heißen folgende geographische Objekte:
 Morino (Abruzzen) in Italien
 Morino (Montenegro) in Montenegro
 

Morino ist der Familienname folgender Personen:
 Edmund Pick-Morino (1877–1958), ungarischer Maler
 Jean Morino († ~1800), Verleger und Buchhändler
 Jone Morino (1896–1978), italienische Schauspielerin
 Masahiko Morino (* 1978), japanischer Baseballspieler
 Venanzio Morino (1876–1961), italienischer Akkordeonkonstrukteur
 Morino Yonezō (1908–1995), japanischer Physikochemiker